Banqiao bezeichnet:

 Banqiao (板橋區), Bezirk von Neu-Taipeh, Taiwan

 Banqiao (Biyang) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Biyang in der chinesischen Provinz Henan
 Banqiao (Changning) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Changning in der chinesischen Provinz Hunan
 Banqiao (Dongfang) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Dongfang in der chinesischen Provinz Hainan
 Banqiao (Enshi) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Enshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Banqiao (Fengyang) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Fengyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Banqiao (Fushun) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Fushun in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Hancheng) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Hancheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Banqiao (Heshui) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Heshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Banqiao (Huichuan) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huichuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Banqiao (Lin’an) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lin’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Banqiao (Linze) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Linze in der chinesischen Provinz Gansu
 Banqiao (Longyang) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Banqiao (Luliang) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Luliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Banqiao (Luoping) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Luoping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Banqiao (Mianzhu) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Nanzhang) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Nanzhang in der chinesischen Provinz Hubei
 Banqiao (Ninghe) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ninghe in der chinesischen Stadt Tianjin
 Banqiao (Panzhou) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Banqiao (Shangzhou) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shangzhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Banqiao (Shou) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Shou in der chinesischen Provinz Anhui
 Banqiao (Sinan) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Sinan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Banqiao (Taikang) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Taikang in der chinesischen Provinz Henan
 Banqiao (Yicheng, Zhumadian) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yicheng von Zhumadian in der chinesischen Provinz Henan
 Banqiao (Yicheng, Xiangyang) (板桥镇), Großgemeinde der Stadt Yicheng in Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei
 Banqiao (Yongchuan) (板桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongchuan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Banqiao (Zhijin) (板桥镇), Großgemeinde im Kreis Zhijin in der chinesischen Provinz Guizhou

 Banqiao (Chenxi) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Chenxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Banqiao (Daxiang) (板桥乡), Gemeinde im Stadtbezirk Daxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Banqiao (Guiyang) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Banqiao (Litong) (板桥乡), Gemeinde im Stadtbezirk Litong im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Banqiao (Pengxi) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Qingchuan) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Qingchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Qu) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Renshou) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Xiuning) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Xiuning in der chinesischen Provinz Anhui
 Banqiao (Yilong) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Banqiao (Youyang) (板桥乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Youyang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Banqiao (Yuexi) (板桥乡), Gemeinde im Kreis Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan

 Banqiao (Songyang) (板桥畲族乡), Nationalitätengemeinde der She im Kreis Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang

 Banqiao (Lianyun) (板桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianyun in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Banqiao (Shilin) (板桥街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Shilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Banqiao (Xuanwei) (板桥街道), Straßenviertel der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Banqiao (Yuhuatai) (板桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhuatai in der chinesischen Provinz Jiangsu

 Banqiao (Lufu) (板桥村), Dorf im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin in der chinesischen Provinz Yunnan

 Banqiao-Staudamm, Staudamm in der chinesischen Provinz Henan